Lycka kan syfta på:

 Lycka –  en känsla av välbehag
 Lycka (album) – ett musikalbum utgivet 1970 av Benny Andersson och Björn Ulvaeus
 Lycka (mark) – en inhägnad bit brukad jordbruksmark, åker eller äng
 Lycka, Leksand – en by i Leksands socken i Dalarna
 Lycka till –  en svensk TV-serie i fyra delar från 1980
 Lycka till... – ett studioalbum av den svenske trubaduren Lars Demian

Se även
Lyckan